Fran Erjavec je osebno ime več znanih oseb:

 Fran Erjavec, slovenski pisatelj (1834-1887)
 Fran Erjavec, slovenski urednik, zgodovinar in publicist (1893-1960)